Mistrzostwa Cypru w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 25 i 26 czerwca w Limassolu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Cyprze
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce